

Codici 
 nij – codice ISO 639-3 della lingua ngaju

Geografia 
 Nij  – località del distretto di Qəbələ (Azerbaigian)